Antillón ist ein spanischer Ort und eine Gemeinde (Municipio) in den Pyrenäen mit  Einwohnern (Stand: ). Sie liegt in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragonien.

Lage 
Antillón liegt etwa 28 Kilometer südöstlich von Huesca. Durch den Südwesten der Gemeinde führt der Canal de Cinca.

Sehenswürdigkeiten 
 Iglesia de la Navidad de Nuestra Señora aus dem 16. Jahrhundert (Kirche Mariä Geburt)
 Ermita de San Cosme y San Damián aus dem 17. Jahrhundert
 Ermita de San Juan aus dem 18. Jahrhundert

Bevölkerung

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Geographie (Provinz Huesca)